Свети Климент Охридски може да се отнася за:

 Свети Климент Охридски, български духовник и учен;
 Софийски университет „Свети Климент Охридски“
 Университетска библиотека „Свети Климент Охридски“, университетска библиотека към СУ „Св. Климент Охридски“;
 Свети Климент Охридски (издателство), университетско издателство към СУ „Св. Климент Охридски“;
 Национална и университетска библиотека „Свети Климент Охридски“, Скопие, Северна Македония;
 Битолски университет „Свети Климент Охридски“, Северна Македония;
 База „Свети Климент Охридски“, българска изследователска база в Антарктида;
 Катедрален храм „Свети Климент Охридски“, Скопие, Северна Македония;
 Педагогически факулет „Свети Климент Охридски“ към Скопски университет, Северна Македония.
 Училище Свети Климент Охридски във Варна
 Църква Свети Климент Охридски в Пловдив